Цветнополье — название населённых пунктов в России:

 Цветнополье — деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Цветнополье — село в Азовском немецком национальном районе Омской области.